Skycar est le nom donné :
 au prototype M400 Skycar construit par la société Moller International ;
 à un paramoteur construit par la société Parajet Automotive Ltd. ;
 à un avion d’affaire bimoteur construit par la société OMA Sud et certifié en 2010.